Lista över 25 kommuner i kommunala konsortiet Trapani i Italien bildat 4 augusti 2015 av samtliga 24 kommuner i den tidigare provinsen Trapani.

Nuvarande kommuner

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|}

Källor

 
Kommuner i kommunala konsortiumet Trapani